Landete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Landete (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Landete (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar